Anisentomon — род бессяжковых насекомых (Protura) из семейства Eosentomidae.

Распространение 
Китай.

Описание 
Мелкие бессяжковые. Дыхальца очень маленькие. Губные щупики с пучком щетинок. Передняя часть сенсиллы g толстая и лопатчатая. Тергиты II—VII с восемью А-щетинками. Тергит VIII с 6/9 щетинками (Pc присутствует). Тергиты X или XI с парой больших шипов. Тергит VIII с 2/7 щетинками (Pc присутствует). Гребень с гладким краем на VIII латеротергите. Глаза, усики и крылья отсутствуют. Жвалы развиты (с несколькими зубцами), максиллярная железа с длинным узким протоком. Дыхальца на мезо- и метанотуме.

 Anisentomon chinensis (Yin, 1965)
 Anisentomon heterochaitum Yin, 1977
 Anisentomon magnispinosum (Yin, 1965)
 Anisentomon quadrisetum Zhang & Yin, 1981

Примечания

Литература 
 
 Nosek, J. (1978). Key and diagnoses of Proturan genera of the world. Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 122, 1—59.
 Szeptycki, Andrzej. (2007). Catalogue of the World Protura. — Acta Zoologica Cracoviensia, Ser. B — Invertebrata, vol. 50B, no. 1: 1—210.
 Yin WY (1983) Grouping the known genera of Protura under eight families with keys for determination. Contributions from Shanghai Institute of Entomology 1982/1983: 151—163.

Eosentomidae
Роды бессяжковых